Matthias Hutter ist der Name folgender Personen:

* Matthias Hutter (Politiker) (1885–1966), österreichischer Politiker (CSP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Matthias Hutter (Komponist) (* 1967), deutscher Komponist